Дудкін — російське чоловіче прізвище. Має жіночу форму Дудкіна.

 Дудкін Іван Федорович (нар. 18 вересня 1936, с. Великі Копані, Херсонщина) — фотохудожник і мандрівник, член Національної спілки фотохудожників України, член Національної спілки журналістів України.
 Дудкін Мар Сергійович (15.07.1919 — 9.11. 2004) — український радянський хімік, професор.
 Дудкін Олег Миколайович (нар. 4 березня 1974, с. Смоляниново, Приморського краю, Росія) — державний службовець.
 Дудкін Сергій Петрович (17.10. 1885 — ????) — радянський філолог і методист, професор.
 Дудкін Сергій Дмитрович (Дудкін-Гріпенберг) — заслужений діяч мистецтв УРСР, колишній керівник Запорізького симфонічного оркестру і викладач Запорізького музичного училища.
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем